Markt 12 steht für:

 Markt 12 (Neustrelitz)
 Markt 12 (Quedlinburg)